Мухаммедназар Гурбанов (; род. 1957, пос. Мерье, Саятский этрап) — туркменский государственный деятель. Глава Карабекаульского района Лебапской велаята. Один из шести кандидатов в президенты Туркмении на выборах 2007 года.

Биография 
1975 — работает колхозником
1976—1980 — учеба в Туркменском сельскохозяйственном институте по специальности «бухгалтерский учет в сельском хозяйстве».
1981—1991 — работает в Лебапском велаяте бухгалтером—ревизором агропромышленного объединения «Миве», главным бухгалтером управления лесного хозяйства облисполкома, ведущим специалистом, главным специалистом отдела статистики и учета, начальником отдела кредитного финансирования и цен областного агропромышленного комитета.
1991—1998 — работает заместителем генерального директора агропромышленного объединения «Миве», заместителем генерального директора велаятского производственного объединения «Азык», генеральным директором агропромышленного объединения «Миве».
1998—2000 — начальник государственной налоговой службы Лебапского велаята.
с 2000 — хяким Карабекаульского этрапа Лебапского велаята.

В 2007 году участвовал в качестве кандидата в выборах Президента Туркменистана и занял на них 4-е место, набрав 2,37% голосов избирателей.

Награды 
 Орден «Алтын Асыр» III степени;
 Орден «За большую любовь к независимому Туркменистану»;
 Медаль «За любовь к Отечеству»;

Примечания 

Государственные деятели Туркменистана
Кандидаты в президенты Туркменистана
Родившиеся в Лебапском велаяте
Выпускники Туркменского сельскохозяйственного университета